Mellansjö kan syfta på:

Mellansjö, Ljusdals kommun – en by i nordligaste Hälsingland och driftplats (Msö) vid Norra stambanan
 Mellansjö – en bebyggelse, del av den tidigare småorten Mellansjö och Dragboda
Mellansjö, Huddinge kommun
Mellansjö Gropgärdet – en tidigare småort i Österåkers kommun

Se även 
 Mellansjön